Децентрализованный турнир 2014 () — 98-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Апертура

Клаусура

Дополнительный матч за 1-е место

Сводная таблица

Третий этап

Первый матч

Ответный матч

Третий матч

Ссылки 
 Чемпионат Перу 2014 на rsssf.com

2014
Перу
Спорт в Перу в 2014 году